

Geografia 
 Gomè-Sota – arrondissement della città di Akpro-Missérété, Benin

Persone 
 Alfredo Sota – astronomo spagnolo
 Isidoro Sota –  calciatore messicano
 Severiano Ballesteros Sota – golfista spagnolo